Пенні Барг і Бет Герр були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Герр, яка виступала в парі з Террі Фелпс.

Еліз Берджін і Розалін Феербенк виграли титул, у фіналі перемігши Герр і Фелпс з рахунком 6–7, 7–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (чемпіонки)
 Ліз Грегорі /  Діанне ван Ренсбург (1-ше коло)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)
 Патті Фендік /  Енн Сміт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Arizona Doubles Draw

Virginia Slims of Arizona
Тур WTA 1988